Kätkösaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kätkösaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Kätkösaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar